Никола́й Верби́цкий: Вербицкий, Николай Андреевич (1843—1909) — писатель и поэт.
 Вербицкий, Николай Павлович (род. 1995) — российский легкоатлет (бег на 800 метров).